Johannessiedlung heißen folgende geographische Objekte:

 Johannessiedlung (Gemeinde Pfaffenschlag), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Johannessiedlung (Gemeinde Poysdorf), Stadtteil der Stadtgemeinde Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Johannessiedlung (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Limbach, Gemeinde Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich